Iskra Odincowo (ros. ВK «Искра» Одинцово) – męski klub siatkarski z Rosji powstały w 1979 roku z siedzibą w Odincowie. 

19 grudnia 2007 zespół ten został wyeliminowamy z pucharu CEV przez polską drużynę Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa. 12 marca 2009 zespół pokonał PGE Skrę Bełchatów w drugiej fazie play-off Ligi Mistrzów.

Sukcesy 
 Mistrzostwa WNP / mistrzostwa Rosji:
  2. miejsce (5x): 1992, 1994, 2003, 2008, 2009
  3. miejsce (6x): 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2012

 Puchar ZSSR / Puchar Rosji:
  1. miejsce (3x): 1986, 1987, 2002
  2. miejsce (6x): 1993, 1994, 1995, 1997, 2005, 2008

 Liga Mistrzów:
  2. miejsce (1x): 2004
  3. miejsce (1x): 2009

 Puchar Top Teams:
  3. miejsce (1x): 2007

 Puchar CEV:
  2. miejsce (1x): 2010

 Puchar CEV (1980-2007):
  2. miejsce (1x): 2006
  3. miejsce (1x): 2003

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009

Polacy w klubie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Iskra Odincowo
Kluby siatkarskie założone w 1979
Odincowo